Тре́вор Блэ́квелл (; родился 4 ноября 1969 в Канаде) — программист, инженер и предприниматель из Кремниевой долины.

Блэквелл — разработчик человекоподобных роботов, а также изобретатель моторизированного моноцикла «Юницикл» (), схожего с одноколёсным скутером «Сегвей» (). Блэквелл — основатель и  робототехнической компании «Anybots». В 2005 году совместно с Полом Грэмом, Робертом Моррисом и Джессикой Ливингстон () основал венчурный фонд Y Combinator.

Биография 
Блэквелл вырос в канадском городе Саскатун. Изучал инженерное дело в Карлтонском университете () и получил степень бакалавра в области инженерии () в 1992 году, затем изучал информационные технологии в Гарвардском университете () и получил степень доктора философии () в 1998. В его диссертации использовались случайные методы для анализа производительности сетей и компиляторов.

Ещё будучи школьником, Блэквелл присоединился к сервису «Viaweb» (англ.), для которого он написал рендеринг изображений, обработку заказов и программное обеспечение для ведения статистики. Компанию в 1998 купила «Yahoo», и Блэквелл переехал в Кремниевую долину, чтобы руководить группой разработки «Yahoo Store».

Он основал компанию «Anybots» в 2001 с целью создания человекоподобных роботов — устройств телеприсутствия. В 2006 компания анонсировала робота, который во время ходьбы балансирует подобно людям, не за счёт большой площади «подошвы».

Одним из сторонних проектов был двухколёсный балансирующий скутер, подобный «Сегвею» (), но с иным рулевым механизмом. Другим проектом был самобалансирующий «Юницикл» (). Несколько любителей создали аппарат на основе открытых разработок устройства.

Ссылки

Внешние ссылки 
 Официальный сайт Тревора Блэкуэлла
 Biography
 Dexter Walks
 Baby steps for Dexter the robot
 The Robots Among Us
Изобретатели США
Предприниматели США